Братья Брайаны — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Ненад Зимонич и Микаэль Льодра — свой титул не защищали.

Посев 

  'Боб Брайан /  Майк Брайан (Титул)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Первый раунд)

<li>  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу (Четвертьфинал)
<li>  Мариуш Фирстенберг /  Марцин Матковский (Первый раунд)

Ход турнира

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2012